Foxtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Foxtown (Kentucky)
 Foxtown (Maryland)
 Foxtown (Ohio)
 Foxtown (Pennsylvania)
 Foxtown (South Carolina)
 Foxtown Hill (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Foxton